Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 1992 war die sechste Austragung der Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand im Bandar Berisegavvan Stadium in Brunei statt und wurde von der International Billiards & Snooker Federation veranstaltet.

Weltmeister wurde der Finne Robin Hull durch einen 11:7-Sieg gegen den Vorjahresfinalisten Patrick Delsemme aus Belgien. Indika Dodangoda spielte im Achtelfinale gegen Daniel Haenga mit 132 Punkten das höchste Break des Turniers.

Finalrunde

Century-Breaks

Weblinks 
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 1992 bei CueTracker

1992
Snookerveranstaltung 1992
Billardturnier in Brunei
Sportveranstaltung in Bandar Seri Begawan